De finale van de FA Cup van het seizoen 2016/17 werd gespeeld op zaterdag 27 mei 2017. Arsenal won met 2–1 van Chelsea.

Finale

Voorgeschiedenis
Het was de tweede keer dat de Londense clubs Arsenal en Chelsea elkaar troffen in de finale van de FA Cup. De eerste keer dateerde van 2002. Arsenal won toen met 2–0 na goals van Ray Parlour en Fredrik Ljungberg. Chelsea-aanvoerder John Terry mocht toen tijdens de rust invallen. In de finale van 2017 kwam hij niet van de bank.

In het seizoen 2016/17 wonnen Chelsea en Arsenal elk een keer van elkaar in de Premier League. In de heenronde won Arsenal overtuigend met 3–0 van Chelsea. Na de zware nederlaag paste coach Antonio Conte zijn tactiek aan en ging Chelsea in een 3-4-3-formatie spelen. In de terugronde won Chelsea in die formatie met 3–1 van Arsenal. Enkele maanden later schakelde ook Wenger met Arsenal over op een 3-4-3-formatie.

Arsenal was de recordhouder en kon de trofee voor de dertiende keer winnen. Chelsea kon de prijs voor de achtste keer veroveren.

Wedstrijd

2017
Chelsea FC
Arsenal FC
Bekervoetbal 2016/17
FA
Sportevenement in Londen